Francisco Beltrão (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Francisco Beltrão (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná